Натуральне число 916
 916 рік до нашої ери
 916 рік нашої ери